Athie ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Athie (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Athie (Yonne) im Département Yonne

Athié bzw. Athie ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Athié (* 1987), mexikanischer Schauspieler
 Mamoudou Athie (* 1988), mauretanisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Sebastián Athié (1995–2020), mexikanischer Schauspieler und Sänger

Siehe auch:
 Athies
 Athis